Recologne (Doubs)
 Recologne (Haute-Saône)